Amerikai Egyesült Államok
Ewell (Alabama)
Ewell (Kansas)
Ewell (Maryland)
Ewell (Virginia)
 Egyesült Királyság
Ewell (Surrey)